Sint Torpes van Pisa is de naam van een heilige

Torpes (Doubs)
Torpes (Saône-et-Loire)